Capsella puede referirse a:
 Capsella, género de planta perteneciente a la familia de las Brassicaceae;
 Capsella, género de molusco perteneciente a la familia de las Donacidae;
 Capsella, cofre relicario.

Enlaces externos